Алаколь — название географических объектов в Казахстане.

Озёра 
 Алаколь — бессточное солёное озеро в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях.
 Алаколь — пресное озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области (Каменскуральский и Сосновский сельские округа).
 Алаколь — пресное озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области (Первомайский сельский округ).
 Алаколь — пресное озеро в Мендыкаринском районе Костанайской области (Боровской сельский округ).

Населённые пункты 
 Алаколь (бывшее Богдановка) — аул в Буландынском районе Акмолинской области.
 Алаколь — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Алаколь — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.
 Алаколь — село в Амангельдинском районе Костанайской области, ликвидировано в 2013 году.
 Алаколь — село в Денисовском районе Костанайской области, упразднено в 2017 году.
 Алаколь — село в Железинском районе Павлодарской области.

См. также 
 Ала-Куль
 Алакуль